Андре́й Ге́рус:
 Герус, Андрей Михайлович (род. 1982) — украинский государственный служащий, политик.
 Герус, Андрей Андреевич (род. 1995)  — украинский военнослужащий, Герой Украины.